Чабдаров — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Чабдаров, Борис Касимович (1936 — 2001) — общественно-политический и государственный деятель
 Чабдаров, Ибрагим Базаевич  (1916 — 1987) — заслуженный лётчик-испытатель СССР